Gruszyn () – nazwisko rosyjskie.

 Boris Gruszyn (1929–2007) – radziecki socjolog
 Piotr Gruszyn (1906–1993) – radziecki konstruktor